Franciscus Josephus Ferdinandus Richardt (gedoopt Venlo, 6 augustus 1764 - aldaar, 2 februari 1834) was een Nederlands politicus en officier.

Richardt was gemeenteraadslid in Venlo van 1816 tot 1830, burgemeester van Venlo van 1816 tot 1817 en presiderend burgemeester van 1820 tot 1822.

Richardt was ongehuwd.

Burgemeester van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 18e eeuw
Nederlands persoon in de 19e eeuw